Anton Bergh ist der Familienname von
 Anton Bergh (1828–1907), norwegischer Oberstleutnant und Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule

Anton Bergh ist das Pseudonym von
 Franz Xaver von Caspar (1772 oder 1773–1833), deutscher Schriftsteller